B 223 bezeichnet:
 die Bundesstraße 223 in Deutschland
 die Flötzersteig Straße in Österreich

Abkürzung